peut désigner :
 , un jeu de plates-formes développé et édité en 1981 par Nintendo en arcade ;
 , la série de jeux vidéo de plates-formes issue du premier jeu ;
 , l'adaptation du jeu d'arcade sur , développé et édité en 1994 par Nintendo ;
 Donkey Kong, le personnage principal de la série ;
 Personnages de Donkey Kong, les autres personnages de la série.

Voir aussi